3 miejscowości w Polsce: 
 Pustkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz
 Pustkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard 
 Pustkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Rewal

Zobacz też: Pustków